Veselko je lahko:
 Veselko, moško osebno ime 
 Veselko, priimek več znanih ljudi